Страна́ при́зраков:

 Страна призраков (фильм) — франко-канадский фильм 2018 года режиссёра Паскаля Ложье (в оригинале — Ghostland)
 Страна призраков (роман) — роман 2007 года американского писателя-фантаста Уильяма Гибсона (в оригинале — Spook Country)